

Eliminacje kontynentalne

Eliminacje polskie 
Pierwszy turniej
 6 kwietnia 1994 r. (środa),  Rawicz

Drugi turniej
 12 kwietnia 1994 r. (wtorek),  Warszawa

Klasyfikacji końcowa eliminacji

Nominacja: 6+2 oraz dzikie karty dla Tomasza Golloba, Jacka Rempały, Dariusza Śledzia oraz finalistów IMŚJ z roku 1993 – Grzegorza Rempały, Tomasza Bajerskiego, Adama Łabędzkiego i Marka Hućki.

Runda wstępna

Krsko (1) 
 24 kwietnia 1994 r. (niedziela),  Krsko

Awans: 8 do ćwierćfinału kontynentalnego

Lonigo (2) 
 24 kwietnia 1994 r. (niedziela),  Lonigo

Awans: 8+1 do ćwierćfinału kontynentalnego

Piła (3) 
 24 kwietnia 1994 r. (niedziela),  Piła

Awans: 8 do ćwierćfinału kontynentalnego

Pfaffenhofen an der Ilm (4) 
 24 kwietnia 1994 r. (niedziela),  Pfaffenhofen an der Ilm

Awans: 8 do ćwierćfinału kontynentalnego
Uwaga! Brytyjczyk Simon Wigg z licencją holenderską.

Ćwierćfinały

Marmande (1) 
 8 maja 1994 r. (niedziela),  Marmande

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Neustadt (2) 
 8 maja 1994 r. (niedziela),  Neustadt an der Donau

Awans: 8+1 do półfinału kontynentalnego
Uwaga! Brytyjczyk Marvyn Cox z licencją niemiecką

Diedenbergen (3) 
 8 maja 1994 r. (niedziela),  Diedenbergen

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Piła (4) 
 8 maja 1994 r. (niedziela),  Piła

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Uwaga! Brytyjczyk Simon Wigg z licencją holenderską

Półfinały

Bydgoszcz (1) 
 12 czerwca 1994 r. (niedziela),  Bydgoszcz

Awans: 7+1 do półfinałów światowych
Uwaga! Robert Barth miał zastąpić Tomasza Bajerskiego, ale wybór padł na Franza Leitnera
Uwaga! Brytyjczyk Marvyn Cox z licencją niemiecką

Miszkolc (2) 
 12 czerwca 1994 r. (niedziela),  Miszkolc

Awans: 7+2 do półfinałów światowych
Uwaga! Brytyjczyk Simon Wigg z licencją holenderską

Eliminacje skandynawskie

Eliminacje szwedzkie

Półfinały

Nyköping (1) 
 8 maja 1994 r. (niedziela),  Nyköping

Awans: 8+1 do finału szwedzkiego

Målilla (2) 
 8 maja 1994 r. (niedziela),  Målilla

Awans: 8+1 do finału szwedzkiego

Finał szwedzki 
 25 maja 1994 r. (środa),  Kumla

Awans: 5+1 do finału skandynawskiego

Finał duński 
 28 maja 1994 r. (sobota),  Holstebro
 29 maja 1994 r. (niedziela),  Randers

Awans: 6 do finału skandynawskiego

Finał skandynawski 
 12 czerwca 1994 r. (niedziela),  Eskilstuna

Awans: 9 do półfinałów światowych

Eliminacje zamorskie

Eliminacje Wspólnotych Narodów

Finał Australijski 
 22 stycznia 1994 r. (sobota),  Mildura

Awans: 4 Finału Wspólnoty Narodów

Finał brytyjski 
 1 maja 1994 r. (niedziela),  Coventry

Awans: 10 do finału Wspólnoty Narodów

Finał Wspólnoty Narodów 
 22 maja 1994 r. (niedziela),  King’s Lynn

Awans: 10 do finału zamorskiego

Finał amerykański 
 21 maja 1994 r. (sobota),  Ventura

Awans: 5 do finału zamorskiego oraz jako zeszłoroczny mistrz świata Sam Ermolenko

Finał zamorski 
 12 czerwca 1994 r. (niedziela),  Coventry

Awans: 9+1 do półfinałów światowych

Eliminacje światowe

Półfinały

Bradford (1) 
 10 lipca 1994 r. (niedziela),  Bradford

Awans: 8+1 do finału światowego
Uwaga! Brytyjczyk Marvyn Cox z licencją niemiecką
Uwaga! Claus Jacobsen zastąpił kontuzjowanego Pera Jonssona, który po wypadku żużlowym w Bydgoszczy w polskiej lidze żużlowej zaczął poruszać się na wózku inwalidzkim.

Praga (2) 
 10 lipca 1994 r. (niedziela),  Praga

Awans: 8+1 do finału światowego
Uwaga! Brytyjczyk Simon Wigg z licencją holenderską

1994
1994 w sporcie żużlowym